Илич ( — «сын Ильи») — сербская фамилия, является пятой по распространённости в Сербии.

Известные носители 
 Илич, Александар (род. 1961) — сербский поп-фолк-певец.
 Илич, Александр (род. 1969) — сербский футболист, защитник, тренер.
 Илич, Бата (род. 1939) — немецкий певец сербского происхождения.
 Илич, Божа (1919—1993) — сербский художник.
 Илич, Брана (род. 1985) — сербский футболист.
 Илич, Бранко (род. 1983) — словенский футболист.
 Илич, Велимир (род. 1951) — сербский политик, министр.
 
 Илич, Деян (род. 1957) — учёный сербского происхождения, профессор университета Граца.
 Илич, Драгутин (1858—1926) — сербский писатель, драматург, журналист, поэт, переводчик, политик, юрист.
 
 
 Илич, Йордан (в монашестве Иоанн; 1884—1975) — епископ Сербской православной церкви.
 Илич, Лука (род. 1999) — сербский футболист. Брат Ивана Илича.
 Илич, Любо (1905—1994) — Народный герой Югославии.
 Илич, Мария (род. 1993) — сербская футболистка.
 
 
 
 Илич, Милиян (род. 1993) — сербский футболист.
 Илич, Мирослав (род. 1950) — сербский певец.
 Илич, Момир (род. 1981) — сербский гандболист.
 Илич, Радиша (род. 1977) — сербский футболист.
 Илич, Радо (1910—1941) — Народный герой Югославии.
 Илич, Саво (1914—1943) — Народный герой Югославии.
 Илич, Саня (1951—2021) — сербский композитор.

См. также

Примечания